Grand Prix Słowenii 2008, były pierwszą eliminacją mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2008.

Zawody o Grand Prix Słowenii rozegrano po raz siódmy.

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełnił jeden zawodnik z dziką kartą Matej Žagar oraz dwóch tzw. rezerwy toru (Izak Santej i Jernej Kolenko). Ostatecznie jednak Kolenko z powodu kontuzji, został zastąpiony przez Denisa Stojsa. Lista stałych uczestników (z numerami):

 (7) Rune Holta (Polska)
 (14) Krzysztof Kasprzak (Polska)
 (8) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (2) Leigh Adams (Australia)
 (11) Bjarne Pedersen (Dania)
 (9) Chris Harris (Wielka Brytania)
 (13) Lukas Dryml (Czechy)
 (10) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (4) Tomasz Gollob (Polska)
 (6) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (1) Nicki Pedersen (Dania)
 (15) Fredrik Lindgren (Szwecja)
 (16) Matej Žagar (Słowenia)
 (12) Niels Kristian Iversen (Dania)
 (5) Hans Andersen (Dania)
 (3) Jason Crump (Australia)
 (17) Izak Santej (Słowenia)
 (18) Jernej Kolenko (Słowenia) → Denis Stojs (Słowenia)

Wyniki

Bieg po biegu 
 (65,18 - NCD) Holta, Kasprzak, Nicholls, Adams
 (65,86) L.Dryml, Harris, Jonsson, B.Pedersen
 (66,14) N.Pedersen, Hancock, Lindgren, Gollob
 (66,41) Iversen, Žagar, Crump, Andersen
 (66,53) Žagar, Gollob, Holta, B.Pedersen
 (66,95) Hancock, Iversen, Harris, Kasprzak
 (67,26) Andersen, N.Pedersen, Nicholls, L.Dryml (d4)
 (66,96) Jonsson, Adams, Crump, Lindgren
 (67,64) N.Pedersen, Crump, Harris, Holta
 (68,30) Andersen, B.Pedersen, Lindgren, Kasprzak
 (67,27) Jonsson, Gollob, Nicholls, Iversen
 (67,75) Adams, L.Dryml, Hancock, Žagar
 (71,61) L.Dryml, Lindgren, Holta, Iversen
 (72,59) Kasprzak, Žagar, N.Pedersen, Jonsson
 (72,03) Crump, Nicholls, Hancock, B.Pedersen
 (72,38) Gollob, Andersen, Harris, Adams
 (71,17) Jonsson, Andersen, Hancock, Holta
 (71,01) Gollob, Crump, Kasprzak, L.Dryml (w/u)
 (71,78) Lindgren, Nicholls, Harris, Žagar (u4)
 (71,26) Iversen, B.Pedersen, N.Pedersen, Adams
 Półfinały:
 (71,56) N.Pedersen, Jonsson, L.Dryml, Iversen
 (70,68) Gollob, Andersen, Crump, Hancock
 Finał:
 (71,00) Gollob (6), N.Pedersen (4), Andersen (2), Jonsson (t) (0)

Opis 
Turniej o Wielką nagrodę Słowenii wygrał Tomasz Gollob. Oprócz niego na podium stanęli Duńczycy Nicki Pedersen i Hans Andersen.

Dla zwycięzcy były to wyjątkowe zawody z dwóch powodów - rozegrał w nich swój pięćsetny wyścig w GP, a także zwyciężył w zawodach rozgrywane zagranicą po raz pierwszy od prawie 7 lat (ostatnia taka wygrana 5 maja 2001 w Berlinie). 

Początek zawodów był słaby w wykonaniu Golloba. W połowie zawodów rozpadał się deszcz i warunki na torze znacząco się zmieniły. Biegi wygrywali najczęściej zawodnicy startujący z wewnętrznych pól. Na szczęście dla Polaka właśnie z tych miejsc pozostało mu startować. W wyniku tego zajął drugie miejsce po rundzie zasadniczej i miał pierwszeństwo wyboru w półfinale. Po wybraniu 1 toru wygrał bez większych problemów, a że w półfinale punkt stracił dotychczasowy lider - Andreas Jonsson, Gollob również w finale wybierał jako pierwszy. Ponownie wybrał najbardziej wewnętrzne pole i ponownie wygrał, zostając jednocześnie zwycięzcą całego turnieju.

Na uwagę zasługuje świetna postawa powracającego po 3 latach do GP Lukasa Drymla. Co ciekawe poprzednie zawody również rozegrał w Krsko, zanotował wtedy bardzo poważny wypadek, gdy zahaczył na prostej o dmuchaną bandę. Wypadek ten bardzo wstrzymał karierę Czecha, ale minione zawody pokazały, że Dryml znów jest w stanie walczyć ze światową czołówką. Na drugim biegunie znalazł się Leigh Adams, który zdobywając zaledwie 5 punktów zaliczył jeden z najgorszych startów ostatnich lat.

W zawodach wystartowała też 2 innych Polaków. Oprócz zwycięzcy Golloba byli to Krzysztof Kasprzak (12 miejsce) i Rune Holta (15 miejsce).

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2008

Słowenia
2008
Gmina Krško